Ел Бехукал има више значења:

 Ел Бехукал (Ескарсега), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ел Бехукал (Сан Хуан Баутиста Куикатлан), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Бехукал (Фронтерас), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Бехукал (Хонута), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Ел Бехукал (Теносике), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Ел Бехукал (Истакзокитлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Бехукал (Кастиљо де Теајо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику